Biberbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Biberbach, Bayern, kommun,

Österrike 

 Biberbach (kommun), Niederösterreich, Politischer Bezirk Amstetten,